Miejscowości w USA:
 Sutherlin – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Douglas
Osoby o tym nazwisku:
 John Sutherlin – amerykański brydżysta
 Peggy Sutherlin – amerykańska brydżystka